

Meisjesnaam 
Gisela (voornaam), een meisjesnaam

Personen 
Gisela (757-810), een zuster van Karel de Grote
Gisela (781-808), een dochter van Karel de Grote
Gisela (dochter van Lodewijk de Vrome), een dochter van Lodewijk de Vrome
Gisela (zangeres), een Spaanse zangeres
Gisela Arpad
Gisela Agnes van Anhalt-Köthen
Gisela Dulko
Gisela Kraft
Gisela Louise Marie van Oostenrijk
Gisela Mauermayer
Gisela Otto
Gisela Stein
Gisela van Lotharingen 
Gisela der Franken
Gisela van Beieren
Gisela van Zwaben
Gisela van Friuli
Gisela van Bourgondië
Gisela van Bourgondië (1075-1133)
Gisela von Bruchhausen

Plaatsnamen
Gisela (Arizona), een dorp in de Verenigde Staten